Крости́ни () — маленькие кусочки поджаренного хлеба, популярная итальянская закуска-антипасто. Они могут быть представлены в различных вариантах с любыми продуктами. Подавать их можно как с теплыми, так и с холодными напитками.

Рецептов приготовления кростини существует огромное множество, ведь использовать в качестве добавки можно самые разные ингредиенты: овощи, морепродукты, мясо, рыбу, сыр, соусы и даже фрукты. Но главное для кростини — чтобы ломтик поджаренного хлеба оставался хрустящим, несмотря на сочные добавки. Поэтому сборкой следует заниматься непосредственно перед подачей к столу.

См. также 
 Брускетта
 Крок-месье
 Бутерброд

Примечания

Ссылки 

Закуски
Итальянская кухня
Тосканская кухня
Бутерброды